И́горь Ви́кторович Лёвшин (18 августа 1974, Тирасполь) — российский гандболист, мастер спорта международного класса; гандбольный тренер.

Карьера 
 Начало карьеры
Первый тренер Григорий Борисович Бородский. Первое время играл на позиции разыгрывающего, позже став вратарём. Начинал профессиональную карьеру в волгоградском клубе Каустик, в составе которого в сезоне 1994/95 Каустик занял в чемпионате России второе место. В течение нескольких сезонов, Каустик становился 4-х подряд кратным чемпионом России. После того, как Каустик пробилась сквозь квалификационные игры в основной турнир лиги чемпионов ЕГФ, и дошёл до четвертьфинала, Игорем Лёвшином заинтересовались зарубежные клубы.

 Карьера в Европе
Игорь Лёвшин перешёл в словенский «Целе», с которым выиграл чемпионат Словении. Через год, из-за из-за череды травм и жёсткого лимита на иностранцев в чемпионате Словении Лёвшин перешёл в словенский клуб «Терме Шкофа Лока» (Требне), где за два сезона помог команде-середняку подобраться к медалям и даже завоевать серебро Кубка Словении. После сезона 2002/03 Игорь Лёвшин переходит в немецкий клуб «Штральсундер», который играл то в бундеслиге, то вылетал во вторую бундеслигу. В «Штральсундере» Лёвшин играл с 2002 по 2009 год. В 2009 году Игорь Лёвшин перешёл в немецкий клуб «Пост Шверин». В 2012 году, из-за банкротства клуба «Пост Шверин», Игорь Лёвшин стал игроком «Лейпцига».

 Возвращение в Россию
После сезона 2012/13 Игорь Лёвшин переходит в российский клуб «Пермские медведи». В 2015 году Игорь Лёвшин объявляет о завершении профессиональной карьеры, но в сезоне 2016/17 выступал за немецкий клуб «Эрланген», за который провёл 5 матчей

 Международная
Игорь Лёвшин выступал за молодёжную сборную России, в её составе Лёвшин в 1995 году стал чемпионом Мира среди молодёжи. Выступал за сборную России

 Тренерская
С августа 2017 года являлся тренером вратарей в «Спартаке» (Москва), а также тренером вратарей в мужской сборной России по гандболу. Продолжил работу в клубе после переименования в ЦСКА — в роли тренера вратарей и спортивного директора. Летом 2022 года стал исполнительным директором ЦСКА.

Личная жизнь 
Игорь Лёвшин женат, имеет двоих детей. Лёвшин обучался в ВГАФК.

Титулы 
 Чемпион России: 1996, 1997, 1998, 1999
 Победитель чемпионата Мира среди молодёжи: 1995
 Чемпион Словении: 2000

Примечания

Ссылки 
 http://www.eurohandball.com/ec/ehfc/men/2014-15/player/500680/Igor+Levshin
 https://web.archive.org/web/20160202171615/http://permmedvedi-handball.ru/levshin.php

Гандболисты по алфавиту
Гандбольные вратари
Гандболисты России
Игроки ГК «Каустик»
Игроки ГК «Целе»
Игроки ГК «Лейпциг»
Игроки ГК «Пермские медведи»
Игроки ГК «Эрланген»
Чемпионы Словении по гандболу
Гандбольные тренеры России